Broeresloot (Sneek), (officieel, Fries: Broersleat) 
Broeresloot (Vierhuis), (officieel, Fries: Broeresleat), wordt ook Vierhuistervaart genoemd.